

Persone
 Eduard Meijer (1878-1929) – nuotatore e pallanuotista olandese
 Erik Meijer (1969) – ex calciatore olandese
 Geert Meijer (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Henny Meijer (1962) – ex calciatore olandese
 Jacob Meijer, noto anche come Jaap Meijer (1905-1943) – pistard olandese
 Leonie Meijer (1985) – cantante olandese
 Louis Meijer (1809-1866) – pittore olandese 
 Lukas Meijer (1988) – cantante e musicista svedese
 Michaela Meijer (1993) – astista svedese
 Niels Meijer (1980) – ex cestista olandese
 Rogier Meijer (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese

Altro
 Funzione G di Meijer – funzione matematica
 Parco Frederik Meijer – giardino botanico e parco di Grand Rapids, stato del Michigan